Conwentzia är ett släkte av insekter som beskrevs av Günther Enderlein 1905. Conwentzia ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vaxsländor
Conwentzia